Grænseflade kan henvise til flere opslag:

Grænseflade (teknologi)
Grænseflade (datalogi)
Kommandolinjegrænseflade
Brugergrænseflade
Grænseflade (kemi) – en flade der danner en grænse mellem to faser

Se også 
Grafisk brugerflade